Ashry ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Azim Ashry (1911–1997), ägyptischer Basketballspieler, -schiedsrichter und Sportfunktionär
 Alaa el-Ashry (* 1991), ägyptischer Hammerwerfer